Це список значимих людей, що померли 2013 року, упорядкований за датою смерті. Під кожною датою перелік в алфавітному порядку за прізвищем або псевдонімом.

Смерті значимих тварин та інших біологічних форм життя також зазначаються тут.

Типовий запис містить інформацію в такій послідовності:
 Ім'я, вік, країна громадянства і рід занять (причина значимості), встановлена причина смерті і посилання.

Грудень

31 грудня 
 Вертинська Лідія Володимирівна, 90, радянська та російська актриса, художник, вдова Олександра Вертинського, мати Маріанни та Анастасії Вертинських
 Сілва Голді, 58, латвійський політик
 Текке Куруппате Нарендран, 69, індійський ентомолог, академік, професор
 Джон Форчун, 74, британський актор
 Штрейс Раїса Іванівна, 83, генеральний директор виробничого об'єднання «Літо» Тосненського району Ленінградської області, Герой Соціалістичної Праці (1988)
 Джеймс Ейвері, 65, американський актор; ускладнення після операції на серці

30 грудня 

 Акім Адамс, 22, футболіст збірної Тринідаду та Тобаго, грав за клуб «Ференцварош»; крововилив у мозок
 Кузьменко Микола Іванович, 71, голова міськвиконкому, голова адміністрації, мер Сіверська (1984—2010)
 Ееро Мянтюранта, 76, фінський лижний гонщик, триразовий олімпійський чемпіон
 Швирьов Юрій Панасович, 81, радянський режисер ігрового та документального кіно, сценарист та майстер дубляжу

29 грудня 
 Еухенія Авенданьо, 83, мексиканська актриса («Господиня», «Личко ангела»)
 Апарина Алевтина Вікторівна, 72, російський державний та політичний діяч, депутат Державної думи I—VI скликань від КПРФ
 Войцех Кіляра, 81, польський композитор
 Кудухов Бесик Серодинович, 27, російський борець вільного стилю, чотириразовий чемпіон світу; ДТП

28 грудня 

 Гелтон Крістіан Арп, 86, американський астроном, автор Атласу пекулярних галактик
 Білокінь Олександр Володимирович, 72, останній ректор Ростовського державного університету (1988—2006), президент Південного федерального університету (2008—2012)
 Естер Борха, 100, кубинська співачка
 Джозеф Рускін, 89, американський актор.
 Гарольд Симмондс, 82, американський мільярдер, спонсор Республіканської партії.
 Гленн Томас, Doe B, 22, американський репер, відомий як Doe B; вбивство
 Ілля Цимбалар, 44, футболіст.
 Чудецкий Євген Іванович, 72, актор Кінешемського драматичного театру імені А. Н. Островського, заслужений артист Російської Федерації (1998)
 Йосеф Шапіра, 87, ізраїльський політик, міністр освіти

27 грудня 
 Джаманова Роза Умбетовна, 85, казахська оперна співачка, сопрано), народна артистка СРСР
 Ельвіра Кінтана, 85, іспанська актриса
 Патрік Кроубі, 55, вануатський політик, міністр внутрішніх справ (2008, 2011, 2013)
 Сенчуков Юрій Федорович, 73, режисер-документаліст та режисер науково-популярного кіно кіностудії «Центрнаучфільм»
 Мухаммед Шатах, 62, міністр фінансів Лівану (2008—2009); загинув під час теракту у Бейруті

26 грудня 

 Малена Альварадо, 59, венесуельська актриса («Королева сердець», «Загадкова жінка»)
 Булекпаев Аманжол Куанишевіч, 71, казахстанський політик
 Єрмак Валерій Федорович, 71, український політик, голова міської ради і мер Сімферополя (1993—2006)
 Марта Еггерт, 101, угорська та американська співачка оперети та кіноактриса

25 грудня 
 Луїс Умберто Гомес-Гальо, 51, колумбійський політик, голова Сенату Колумбії (2004—2005)
 Василь Горбачук, дисидент.
 Жилін Микола Семенович, 74, російський учений у галузі інформаційно-вимірювальної техніки і діяч освіти, ректор Омського політехнічного інституту (технічного університету) (1986—2007), президент університету з 2007 року
 Мигунова Лана Вадимівна, 45, російський політик, міністр з питань національної політики, зв'язків з громадськістю та ЗМІ Республіки Карелія (2012—2013)
 Савельєв Віктор Сергійович, 85, радянський та російський хірург, академік РАН та РАМН, Герой Соціалістичної Праці (1988), лауреат державних премій СРСР та Росії
 Вейн Гаррісон, 46, англійський футболіст («Ліверпуль») (1985—1991)
 Аднан Шенсес, 77, турецький музикант та актор

24 грудня 
 Абзгільдін, Абрек Амирович, 76, російський художник, член-кореспондент Російської академії мистецтв, голова Спілки художників Татарстану
 Апачінський, Олександр Іванович, 61, казахстанський тренер з боксу, заслужений тренер Казахстану, тренер Василя Жирова
 Фредерік Бак, 89, канадський аніматор, двічі лауреат премії «Оскар»
 Жан Растин, 85, французький художник
 Строєнко Сергій Васильович, 46, молдовський футболіст («Тилігул-Тирас»)
 Роберт Вілсон, 86, американський мультимільйонер, філантроп; самогубство

23 грудня 

 Абелевий Гаррі Ізраїлевич, 85, радянський та російський вчений, біохімік, академік РАН
 Азізова Назак Магеррам гізі, азербайджанська поетеса
 Гуляєв Євген, 37, російський пауерлифтер, переможець та призер російських та міжнародних змагань
 Калашников Михайло Тимофійович, 94, радянський та російський конструктор зброї
 Юсеф Латіф, 93, американський джазовий мультиінструменталіст, композитор та педагог, лауреат премії Греммі
 Рікі Ловсон, 59, американський музикант-барабанщик
 Андраш Панді, 86, бельгійський серійний вбивця
 Джефф Поллак, 54, американський кінорежисер (тіло знайдено цього дня)
 Юріс Лауциньш, 56, латвійський актор театру і кіно
 Шопокова Керімбюбю, 96, радянський працівник сільського господарства, Герой Соціалістичної Праці (1957)

22 грудня 
 Діомедес Діас, 56, колумбійський співак
 Рогов Михайло Миколайович, 68, радянський та російський актор театру «Комедіант'» та кіно, заслужений артист Росії
 Саріаніді Віктор Іванович, 84, російський археолог

21 грудня 

 Андрєєв Володимир Миколайович, 45, російський хокеїст
 Едгар Бронфман, 83, американський бізнесмен, президент Всесвітнього єврейського конгресу (1981—2007), син засновника компанії Seagram Самюеля Бронфмана
 Пітер Гич, 97, британський філософ
 Каллінік, 77, єпископ Александрійської православної церкви, старець-митрополит Пелусійський, іпертім та екзарх Першої Августамнікі та Месімвріі
 Лам Кок, 46, китайський мільярдер, власник гонконгської компанії Brilliant Group; авіакатастрофа
 Ахмед Ісмат Абдель Магід, 90, міністр закордонних справ Єгипту (1984—1991), генеральний секретар Ліги арабських держав (1991—2001)
 Арістотелес Пічо, 56, перуанський актор та режисер
 Слободян Наталя Василівна, 90, українська балерина, солістка балету Львівського національного театру опери та балети імені Соломії Крушельницької, народна артистка УРСР (1960)
 Чекан,Олена Василівна, 67, українська акторка
 Джон Ейзенхауер, 91, американський дипломат та історик, посол США в Бельгії (1969—1971), син Дуайта Ейзенхауера

20 грудня 
 Болотников Петро Григорович, 83, радянський легкоатлет, олімпійський чемпіон 1960 року в бігу на 10 000 метрів
 Бржежінський Юрій Ісаакович, 81, радянський та російський спортивний журналіст, колишній прес-аташе «Зеніту»
 Рікі Даніган, 40, американський репер, засновник хіп-хоп групи Three 6 Mafia
 Дубінін Юрій Володимирович, 83, радянський та російський дипломат, заступник міністра закордонних справ РФ (1994—1996), Надзвичайний та Повноважний Посол СРСР і Росії в Іспанії, США, Франції та України
 Ільясов Аслан, азербайджанський гармоніст
 Серджіо Лоро Піано, 65, італійський бізнесмен, один з віце-президентів італійського бренду Loro Piana
 Діді Менусі, 85, ізраїльський поет, журналіст та сатирик
 Іванка Мітева-Коралова, 102, болгарська оперна співачка, солістка Софійського національного театру опери та балету
 Неллі Омар, 102, аргентинська актриса
 Девід Річардс, 57, британський музичний продюсер («Queen»)
 Ігор Слісаренко, 47, український журналіст та телеведучий

19 грудня 
 Нед Візану, 32, американський письменник
 Герб Геллер, 85, американський саксофоніст
 Елвін Голдстайн, 77, американський видавець-порнограф
 Стас Капитнік, 46, ізраїльський письменник, журналіст та бізнесмен, серцевий напад
 Нає Лезереску, 72, румунський комедійний актор
 Кшиштоф Марцинковський, 53, польський футболіст («Лех»)
 Епштейн Вадим Ісаакович, 75, заслужений тренер Росії з тенісу

18 грудня 
 Ронні Біггс, 84, британський грабіжник, що вчинив одне з найбільших в історії пограбувань
 Кайрат Жумагалиев, 76, казахстанський поет і перекладач
 Зиков Олександр Олександрович, 91, український математик, один з творців теорії графів
 Кисіль Федір Герасимович, 93, начальник Сизранського вищого військового авіаційного училища льотчиків (1961—1970), генерал-майор
 Мартін Куман, 75, нідерландський футболіст («Гронінген»), батько Рональда та Ервіна Куманів
 Павлинов Володимир Олександрович, 76, російський дипломат, Надзвичайний та Повноважний Посол Російської Федерації в Республіці Кіпр (1999—2003)

17 грудня 

 Бруманіс Арвалдіс Андрій, 87, католицький прелат, єпископ лієпайський (1995—2001)
 Дашевський Григорій Михайлович, 49, російський поет, перекладач, літературний критик
 Рікардо Марія Карлес Гордо, 87, іспанський кардинал, архієпископ Барселони (1990—2004)
 «Конні» ван Рітцхотен, 87, нідерландський яхтсмен, єдиний дворазовий переможець Whitbread Round the World Race (1978, 1982)
 Джанет Роулі, 88, американський генетик, вперше визначила хромосомну транслокацію як причину ракових захворювань, піонер генетики ракових захворювань

16 грудня 
 Армстронг Джеймс, 94, американський учений, президент Міддлбері-коледжу (1963—1975)
 Вохмянін Леонід Григорович, 71, радянський та російський композитор
 Гершанович Михайло Лазаревич, 89, доктор медичних наук, професор, керівник відділення хіміотерапії ФДМ «НДІ онкології імені М. М. Петрова» Мінздоровсоцрозвитку РФ
 Лепешкін Володимир Федорович, 76, радянський та російський шахіст, міжнародний майстер, тренер та теоретик
 Остащенко Геннадій, 76, російський валторніст, лауреат міжнародних конкурсів у Лондоні та Празі
 Рей Прайс, 87, американський співак, автор пісень та гітарист
 Лоліта Севілья, 78, іспанська актриса та співачка
 Шибаєв Валентин Євгенович, 81, заслужений тренер Росії з легкої атлетики
 Цві Янай, 78, ізраїльський письменник, філософ та журналіст, лауреат премії Сапіра (2008)

15 грудня 

 Горбенко Вадим Федорович, 73, заслужений тренер Росії з греко-римської боротьби
 Гарольд Кемпінг, 92, американський проповідник, лауреат Шнобелівської премії (2011) за передбачення «кінця світу»
 Сис Рам Ола, 86, індійський політик, міністр праці та зайнятості (2004, 2013), міністр гірничодобувної промисловості Індії (2004—2009)
 Пашин Валентин Михайлович, 76, радянський та російський вчений-суднобудівник, академік РАН, директор ЦНДІ імені А. Н. Крилова (1990—2012), Герой Російської Федерації (1994)
 Джоан Фонтейн, 96, американська кіноактриса, володар кінопремії «Оскар»

14 грудня 

 Джанет Дейлі, 69, американська письменниця, автор популярних любовних романів
 Зайцев Михайло Петрович, 92, директор Московського театру драми імені Маяковського (1976—2013)
 Джон Воркап Корнфорт, 96, австралійський хімік-органік, лауреат Нобелівської премії з хімії, 1975)
 Лескін Анатолій Степанович, 78, радянський та російський хірург, лауреат Державної премії СРСР
 Лопата Андрій Іванович, 78, український літератор, рідний брат художника і письменника Василя Лопати
 Маскаєв Павло Олександрович, 62, російський живописець, заслужений художник Росії
 Муратов Чапай Ізмаїлович, 73, актор Національного театру Республіки Адигея імені І. С. Цея, заслужений артист РРФСР
 Пітер О'Тул, 81, британський кіноактор, восьмикратний номінант на премію «Оскар», чотири рази лауреат «Золотого глобуса»
 Франс Рош, 92, французька актриса («Француженка та любов», «Полювання на чоловіка»)
 Якубський Володимир Олександрович, 89, радянський та російський історик, доктор історичних наук, професор Санкт-Петербурзького державного університету
 Ярошевська Галина Іванівна, 83, радянська баскетболістка, переможниця чемпіонату світу з баскетболу у Москві (1959)

13 грудня 
 Пол Арбер, 38, австралійський тенісист, тренер Моніки Селеш та інших відомих тенісистів; потонув (тіло знайдено у той же день)
 Кік Кук Тхе, 89, північнокорейський політик, голова контрольної комісії ЦК ТВК
 Темчур Олексій Гаврилович, 76, російський кубанський сільськогосподарський діяч, Герой Соціалістичної Праці (1990)

12 грудня 

 Аміреджібі Чабуа Іраклієвич, 92, грузинський письменник
 Бейлерян Грачья, 62, вірменський поет, літературний перекладач
 Барбара Бренден, 65, канадська письменниця
 Чарльз Вест, 72, американський учений, президент Массачусетського технологічного інституту (1990—2004)
 Збігнєв Карковський, 55, польський композитор
 Том Лофлін, 82, американський актор
 Абдул Кадер Мулла, 65, бангладеський політик і військовий злочинець; страчений
 Езра Селлерс, 45, американський боксер, чемпіон світу (2001—2002)
 Одрі Тоттер, 95, американська актриса
 Чан Сон Тхек, 67, північнокорейський військовий та політичний діяч, заступник Голови Державного Комітету Оборони КНДР, дядько Кім Чен Ина; страчений за звинуваченням у державній зраді
 Ширяєв Володимир Георгійович, 79, радянський та російський актор театру та кіно, заслужений артист Росії (1993)
 Бобішо Шоєв — таджицький громадський та політичний діяч, екс-кандидат у президенти Таджикистану (1991)

11 грудня 
 Надир Афонсу, 93, португальський художник, один з піонерів кінетичного мистецтва
 Кейт Беррі, 46, англійсько-французький фотограф та актриса
 Дерієва Регіна Йосипівна, 64, російська поетеса, жила у СРСР, Ізраїлі та Швеції
 Солцаєв Мімалт Мусійович, 75, художній керівник Державного російського драматичного театру ім. М. Ю. Лермонтова (Чеченська Республіка), народний артист РРФСР
 Хав'єр Хаурегі, 40) (:en:Javier Jauregui, мексиканський боксер, екс-чемпіон світу, інсульт

10 грудня 

 Мурза Володимир Мойсейович, 73, начальницький єпископ Російської церкви християн віри євангельської (1990—2002), перший заступник начальницького єпископа (2009—2013)
 Россана Подеста, 79, італійська актриса
 Сріканта Водеяр, 60, титулярний махараджа Майсура з династії Водеярів
 Джим Голл, 83, американський джазовий гітарист, композитор, аранжувальник
 Шилов Едуард Павлович, 64, російський музикант та педагог, заслужений працівник культури Російської Федерації

9 грудня 

 Євстратов В'ячеслав Макарович, 83, заслужений тренер РРФСР з легкої атлетики, тренер Юрія Борзаковського
 Кацев Володимир Зелікович, 84, радянський казахський архітектор
 Лінн Кіран, 53, австрійська співачка («The Rounder Girls»)
 Елінор Паркер, 91, американська актриса, володарка титулу «Жінка з тисячею облич»
 Шейн дель Розаріо, 30, американський боєць силових єдиноборств, чемпіон світу з кікбоксингу
 Петер Урбан, 72, німецький письменник та перекладач російської літератури

8 грудня 
 Барановський Леонід Андрійович, 60, радянський футболіст, гравець одеського «Чорноморця» (1971—1975)
 Довбиш Віктор Іннокентійович, 76, український шахтар з Донбасу, Герой Соціалістичної Праці (1973), Почесний громадянин міста Горлівка
 Мадо Морен, 98, французька актриса, мати Патріка Девера
 Шандор Соколан, 82, угорський композитор, лауреат Премії імені Кошута (1966)

7 грудня 

 Ільїна Надія Леонідівна, 64, радянська легкоатлетка, бронзовий призер літніх Олімпійських ігор у Монреалі 1976 в естафеті 4 × 400 м; автокатастрофа
 Юзеф Ковальський, 113, польська ветеран, останній учасник Польсько-радянської війни 1919—1921 років, останній частково верифікований чоловік, що народився у XIX столітті
 Ееро Колехмайнен, 95, фінський лижник, срібний призер зимових Олімпійських ігор в Осло (1952) в гонці на 50 км
 Мамонтов Олександр Павлович, 85, головний художник Бєлгородського академічного драматичного театру імені М. С. Щепкіна, заслужений художник Росії
 Джейкоб Матлаєв, 51, південноафриканський боксер, чемпіон світу (1993—1995, 1995—1997)
 Едуар Молінаро, 85, французький кінорежисер та сценарист, відомий у жанрі кінокомедій
 Николаїв Ігор Йосипович, 89, радянський та російський кінорежисер та сценарист, режисер-постановник Кіностудії ім. М. Горького
 Дхармаварапу Субраманьям, 53, індійський актор
 Трапезникова Маргарита Федорівна, 84, радянський та російський уролог, академік РАМН
 Джек Фішман, 83, американський хімік та фармаколог польського походження, творець налоксону
 Чернушенко-Стасюк Ірина, 34, білоруська легкоатлетка, чемпіонка країни зі стрибків у довжину, переможниця Кубка Європи, майстер спорту міжнародного класу

6 грудня 
 Нія Кесада, 94, аргентинська актриса («Мануела»)
 Том Краузе, 79, фінський оперний співак
 Анрі Мальдіні, 101, французький філософ, найбільший представник феноменологічної школи
 Пеетер Мудіст, 71, естонський художник
 Омуркулов Кадир Омуркуловіч, 71, киргизький письменник, сценарист та публіцист, заслужений діяч мистецтв Киргизстану
 Стен Трейсі, 86, британський джазовий музикант та композитор
 Кейт Вільямсон, 83, американська актриса
 Йоня Файн, 100, єврейський поет (ідиш), художник, ілюстратор, педагог

5 грудня 

 Арсеньєв Віктор Тимофійович, 75, радянський та російський актор та режисер, заслужений артист Росії
 Беррі Джексон, 75, англійський актор
 Нельсон Мандела, 95, південноафриканський правозахисник, політик та юрист, президент Південно-Африканської Республіки (1994—1999).
 Рабкін Абрам Ісаакович, 88, письменник та художник, заслужений художник Російської Федерації
 Колін Генрі Вілсон, 82, англійський письменник-фантаст, філософ
 Федорова-Сирина Віра Миколаївна, 88, актриса Російського театру Естонії з дня його заснування (1948), заслужена артистка Естонської РСР, мати Олександра Сирина
 Гюнтер Форг, 61, німецький живописець, скульптор та фотограф
 Черемісіна Майя Іванівна, 89, російський вчений-філолог, русист, доктор філологічних наук, науковий співробітник інституту економіки Сибірського відділення Академії наук СРСР і РАН

4 грудня 
 Роберт Аллмен, 86, австралійський оперний співак
 Макдональд Бейлі, 92, британський легкоатлет, бронзовий призер літніх Олімпійських ігор у Гельсінкі у бігу на 100 метрів, рекордсмен світу на цій дистанції (1952)
 Хассан Лаккіс, один з командирів угруповання «Хізбалла», убитий

3 грудня 
 Алексій (Фролов), 66, архієпископ Костромський та Галицький РПЦ (2010—2013)
 Болотін Леонід Олексійович, 75, радянський танцівник (Большой театр), заслужений працівник культури Російської Федерації, батько соліста великого театру Андрія Болотіна
 Воробйов Микола Павлович, 90, Почесний громадянин Костромської області, Герой Радянського Союзу (1944)
 Копйов Олексій Володимирович, 80, український одеський скульптор, заслужений художник України
 Кузнєцов Олександр Олександрович, 87, радянський та російський альпініст, письменник, популяризатор науки, актор театру і кіно
 Норберт Кухинке, 73, німецький актор и журналіст
 Реда Махмуд Мохамед, 61, єгипетський політик та військовий діяч, командувач Військово-повітряними силами Єгипту (2008—2012), міністр військової промисловості (2013)
 Ахмед Фуад Негм, 84, єгипетський поет-дисидент
 Поль Оссарес, 95, французький генерал, відповідальний за тортури та страти під час війни за незалежність Алжиру
 Аво Пайстік, 77, естонський карикатурист, художник, автор та режисер мультфільмів, лауреат міжнародних фестивалів в Мадриді (1983) та Штутгарті (1986)
 Іда Поллок, 105, британська письменниця
 Сефі Рівлін, 65, ізраїльський актор-комік
 Френк Розендаль, 56, нідерландський орнітолог, який відкрив декілька видів птахів, кажанів та комах
 Саша Сосно (Олександр Сосновський), 76, французький скульптор
 Тишковець Сергій Вікторович, 57, український журналіст, письменник, кореспондент українського представництва «РИА Новости»
 Рональд Хантер, 70, американський актор

2 грудня 
 Алексєєв Борис Васильович, 76, ведучий радіостанції «Ехо Москви»
 Вільям Аллен, 85, американський політик, губернатор штату Міссісіпі (1984—1988)
 Белозерцев Сергій Володимирович, 58, викладач Московського відкритого університету імені Віктора Черномирдіна, депутат Міжрегіональної депутатської групи на З'їзді народних депутатів СРСР, один з голів Соціал-демократичної партії Росії; убитий
 Букейханов Срима Раїмжанович, 75, казахстанський вчений, письменник, викладач
 Марселу Діда, Marcelo Déda, 53, бразильський політик, губернатор штату Сержіпі (2007—2013)
 Джуніор Мурвін, Junior Murvin, 64, ямайський співак
 Джозеф Наполітано, 84, американський політичний консультант, піонер політичного консультування
 Ожегов Сергій Анатолійович, 34, учасник бойових дій в Чеченській Республіці, Герой Росії (2000)
 Мері Ріггенс, 78, британська актриса
 Педро Роча, 70, уругвайський футболіст, учасник чотирьох чемпіонатів світу (1962, 1966, 1970, 1974)
 Крістофер Еван Велш, Christopher Evan Welch, 48, американський актор театру і кіно
 Вернон Шоу, 83, президент Домініки (1998—2003)

1 грудня 

 Генріх Буре, Heinrich Boere, 92, нацистський злочинець, помер у в'язниці
 Ізмєров Віталій Костянтинович, 70, колишній заступник міністра внутрішніх справ, перший начальник регіонального Управління по боротьбі з організованою злочинністю Республіки Якутія; генерал-майор міліції
 Марія Мамбо Кафе, 68, ангольський політик, міністр з соціальних питань (1982—1986), губернатор провінції Кабінда (1990)
 Стерінг Колгейт, 88, американський фізик, один з творців американської водневої бомби, один із засновників Інституту Санта-Фе
 Крамаренко Віктор Вікторович, 54, російський письменник (про смерть стало відомо в цей день)
 Річард Кулан, 66, один із засновників та барабанщик британської рок-групи «Caravan»
 Ряполов Віталій Андрійович, 63, віце-губернатор Алтайського краю
 Селянин Анатолій Дмитрович, 76, музикант, професор Саратовської державної консерваторії, творець оркестру «Волга-Бенд», заслужений діяч мистецтв Росії
 Андре Шиффрін, André Schiffrin, 77, американський видавець та публіцист, син видавця Якова Шифріна

Померлі в інші місяці 
 Померли у листопаді 2013
 Померли у жовтні 2013
 Померли у вересні 2013
 Померли у серпні 2013
 Померли у липні 2013
 Померли у червні 2013
 Померли у травні 2013
 Померли у квітні 2013
 Померли у березні 2013
 Померли у лютому 2013
 Померли у січні 2013

Див. також 
 :Категорія:Померли 2012
 :Категорія:Померли 2011
 :Категорія:Померли 2010

Примітки

Посилання 
http://ua.euronews.com/tag/death/

fid=gen

12
Грудень 2013